Лійга 2020—2021 () — 46-й сезон Лійги. Чемпіонат стартував 1 жовтня 2020.

Матчі першості проходять за дуже обмеженої аудиторії або глядачі взагалі відсутні. Два клуби впродовж сезону з фінансових причин відмовились тимчасово від послуг тренерів: ЮІП та СайПа.

Клуби

Турнірна таблиця 

Правила розподілу місць у групі: 1) Очки; 2) Очки в матчах між командами; 3) Різниця шайб; 4) Закинутих шайб; 5) Очки в очних зустрічах.

Плей-оф

Попередній етап 

|}

Чвертьфінали 
Матчі відбулись 19 - 23 квітня 2021.

Півфінали 
Матчі відбулись 29 квітня - 3 травня 2021.

Матч за 3-є місце 
ГІФК — Таппара 7:1

Фінал 
Матчі відбулись 7 - 11 травня 2021.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Профіль на eurohockey  
 Лійга на hockeyarchives  

2021
Фінляндія
Фінляндія
2020 у Фінляндії
2021 у фінському спорті